Obiekty sakralne w Toruniu – kościoły i kaplice różnych wyznań w Toruniu.

Charakterystyka 
W Toruniu znajduje się 25 kościołów rzymskokatolickich, z czego 4 pochodzą z czasów średniowiecznych (kolejnych 6 średniowiecznych kościołów już nie istnieje), 1 pochodzi z XVII wieku, 1 – z XVIII wieku, 2 – z XIX wieku, pozostałych 17 zostało zbudowanych (bądź budowa została rozpoczęta) w XX wieku. 21 z nich to kościoły parafialne. 

Prócz kościołów rzymskokatolickich w Toruniu istnieje ponad 10 parafii i zborów innych wyznań, w tym 7 – protestanckich. Najstarszymi z nich są Kaplica ewangelicko-augsburska z 1846 roku oraz Kościół św. Szczepana z 1907 roku należące do miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. Większość toruńskich kościołów protestanckich należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego. W mieście działa również 8 zborów Świadków Jehowy posiadających dwie Sale Królestwa.

Statystyka 
Kościoły w Toruniu na przestrzeni dziejów:

Kościoły rzymskokatolickie 
Poniższa lista zawiera wykaz obecnie istniejących kościołów rzymskokatolickich znajdujących się na terenie Torunia.

Państwo Krzyżackie (1228-1454)

Królestwo Polskie (1454-1793)

Królestwo Prus (1815-1920)

II Rzeczpospolita (1920-1939)

Okres PRL (1945-1989)

Po 1989 roku

Kościoły protestanckie i starokatolickie

Kościoły prawosławne i greckokatolickie

Kościoły nieistniejące 
Lista obejmuje kościoły nieistniejące.

Świadkowie Jehowy

Kapliczki przydrożne

Kapliczki nieistniejące

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia, opis i galeria zdjęć kościołów Torunia
 Nieistniejące kościoły Torunia

!